

Codici 
 BFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale Bradford, Bradford (contea di McKean, Pennsylvania), Stati Uniti

Altro 
 Brig–Furka–Disentis-Bahn – compagnia ferroviaria svizzera